Corvallis peut désigner :

 Corvallis, village du Montana ;
 Corvallis, ville de l'Oregon.